Tscheryschew ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Nikolajewitsch Tscheryschew (* 1969), russischer Fußballspieler und -trainer
 Denis Dmitrijewitsch Tscheryschew (* 1990), russisch-spanischer Fußballspieler